Пестроглазки (Melanargia) — род дневных бабочек из семейства бархатниц. Палеарктический род с 20-23 видами, распространёнными в Южной Европе, Передней и Восточной Азии.

Описание 
Бабочки средних размеров. Окраска преимущественно контрастная, в черно-белых цветах. В основании передних крыльев вздутой является только одна жилка. Наружный край передних крыльев округлый, задних крыльев — волнистый. На заднем крыле жилка M3 и жилка Cu1 отходят от центральной ячейки в двух разных точках. На крыльях самцов заметные андрокониальные поля отсутствуют. Голова с голыми глазами, непокрытыми волосками. Усики с постепенно утолщающейся булавой.

Виды 

Подрод Melanargia Meigen, 1829
 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
 Melanargia galathea ssp. galathea (Linnaeus, 1758) 
 Melanargia galathea ssp. satnia Fruhstorfer, 1917 
 Melanargia galathea ssp. magdalenae Reichl, 1975
 Melanargia galathea ssp. syracusana Zeller, 1847
 Melanargia lucasi (Rambur, 1858)
 Melanargia lucasi ssp. lucasi (Rambur, 1858)
 Melanargia lucasi ssp. meadwaldoi Rothschild, 1917 
 Melanargia lachesis (Hübner, 1790) - Iberian marbled white
 Melanargia evartianae Wagener, 1976
 Melanargia evartianae ssp. evartianae Wagener, 1976
 Melanargia evartianae ssp. sadjadii Carbonell & Naderi, 2006 
 Melanargia teneates (Ménétriés, 1832)
 Melanargia teneates ssp. teneates (Ménétriés, 1832)
 Melanargia teneates ssp. meda (Grum-Grshimailo, 1895)
 Melanargia larissa (Geyer, 1828)
 Melanargia larissa ssp. larissa (Geyer, 1828)
 Melanargia larissa ssp. hylata (Ménétriés, 1832) stat. nov.
 Melanargia larissa ssp. grumi Standfuss, 1892 stat. nov.
 Melanargia larissa ssp. lorestanensis Carbonell & Naderi, 2007 stat. nov.
 Melanargia larissa ssp. iranica Seitz, 1907 stat. nov.
 Melanargia larissa ssp. taurica (Rober, 1896)
 Melanargia larissa ssp. massageta Staudinger, 1901
 Melanargia larissa ssp. karabagi Koçak, 1976 stat. rev.
 Melanargia larissa ssp. kocaki Wagener, 1983 stat. nov.
 Melanargia larissa ssp. syriaca (Oberthür, 1894) stat. nov.
 Melanargia larissa ssp. titea (Klug, 1832) stat. nov. (= titania Calberla, 1891 syn. nov., = standfussi Wagener, 1983 syn. nov.)
 Melanargia wiskotii Rober, 1896 stat. nov.
 Melanargia russiae (Esper, 1783) 
 Melanargia russiae ssp. russiae (Esper, 1793)
 Melanargia russiae ssp. cleanthe (Boisduval, 1833)
 Melanargia russiae ssp. japygia (Cyrillo, 1787)
 Melanargia transcaspica (Staudinger, 1901) stat. nov.
 Melanargia transcaspica ssp. transcaspica (Staudinger, 1901) stat. nov.
 Melanargia transcaspica ssp. eberti Wagener, 1975 stat. nov.
 Melanargia parce Staudinger, 1882
 Melanargia lucida (Staudinger, 1886) stat. nov.

Подрод Argeformia Verity, 1953
 Melanargia occitanica (Esper, 1793)
 Melanargia occitanica ssp. occitanica (Esper, 1793)
 Melanargia occitanica ssp. pelagia (Oberthur, 1911)
 Melanargia occitanica ssp. pherusa (Boisduval, 1832)
 Melanargia ines (Hoffmannsegg, 1804)
 Melanargia ines ssp. ines (Hoffmannsegg, 1804)
 Melanargia ines ssp. fathme Wagner, 1913 stat. rev.
 Melanargia ines ssp. jahandiezi Oberthür, 1922 stat. rev.
 Melanargia arge (Sulzer, 1776)

Подрод Halimede (Oberthür & Houlbert, 1922)
 Melanargia leda Leech, 1891)
 Melanargia leda ssp. leda (Leech, 1891) (=yunnana Oberthür, 1891 syn. nov.)
 Melanargia leda ssp. melli Wagener, 1961
 Melanargia halimede (Ménétriés, 1858)
 Melanargia halimede ssp. halimede (Ménétriés, 1858) (=gratiani Wagener, 1961 syn. nov.)
 Melanargia halimede ssp. coreana Okamoto, 1926
 Melanargia meridionalis Felder, 1862
 Melanargia meridionalis ssp. meridionalis (C. & R. Felder, 1862)
 Melanargia meridionalis ssp. tapaishanensis Wagener, 1961 stat. rev.
 Melanargia lugens Honrath, 1888
 Melanargia lugens ssp. lugens (Honrath, 1888) (= ahyoui Wagener, 1961 syn. nov.)
 Melanargia lugens ssp. hengshanensis Wagener, 1961 (= hoenei Wagener, 1961 syn. nov.)
 Melanargia lugens ssp. montana (Leech, 1890) stat. nov.
 Melanargia epimede Staudinger, 1892
 Melanargia epimede ssp. epimede (Staudinger, 1887)
 Melanargia epimede ssp. pseudolugens (Staudinger, 1887)
 Melanargia epimede ssp. ganymedes Heyne, 1895 stat. nov.
 Melanargia asiatica (Oberthür & Houlbert, 1922) (= dejeani Wagener, 1961 syn. nov., = elisa Wagener, 1961 syn. nov., = sigberti Bozano, 2004 syn. nov.)

Литература 
 Львовский А. Л., Моргун Д. В. — Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы (Определители по флоре и фауне России), М.: КМК, 2007
 Моргун Д. В., Довгайло К. Е., Рубин Н. И., Солодовников И. А., Плющ И. Г. Дневные бабочки (Hesperioidea и Papilionoidea, Lepidoptera) Восточной Европы. CD определитель, база данных и пакет программ «Lysandra». — Минск, Киев, М.: 2005.

Примечания 

Бархатницы
Насекомые Евразии
Роды чешуекрылых